

Patronyme 

 Laurent Marticorena (1978- ), joueur français de rugby à XV ;
 Olivier Marticorena (1975- ), chasseur sous-marin français.